pływaczowate (Lentibulariaceae) – rodzina roślin z rzędu jasnotowców
 pływaczowate (Eschrichtiidae) – rodzina ssaków z rzędu waleni (obejmuje tylko jeden gatunek - pływacz szary)